Кейси Старр (), настоящее имя Амбер Кастельон (, ) — американская порноактриса, лауреатка премии AVN Awards.

Биография 
Родилась 29 июня 1985 года. Мать и бабушка Кейси были лыжными инструкторами, а дед — лыжным патрульным в Аспене, штат Колорадо. В Кер-д'Алене работала в колл-центре Coldwater Creek, пока её не уволили. После этого Кейси начала работать эротической моделью, а позже и сниматься в порнофильмах. Дебют в порноиндустрии произошёл в 2005 году, когда девушке было около 20 лет. Снималась для таких студий, как Hustler, Evil Angel, West Coast Productions, Red Light District, Pure Play Media и других.

В 2009 году получила AVN Awards в номинации «самая возмутительная сцена секса» за роль в Night of the Giving Head. В 2011 году была снова представлена на AVN Awards, уже в категории «лучшая лесбийская сцена втроём» за Belladonna: Fetish Fanatic 8, а в 2012 году — в номинации «лучшая групповая сцена» за Orgy: The XXX Championship.

Ушла из индустрии в 2018 году, снявшись в 263 фильмах.

У Кейси есть пирсинг в языке, пупке и левой ноздре. В свободное время она любит кататься на сноуборде.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 Somebody's Daughter 2 (2015) 
 Mystery Girl (2014)
 Mystery World (2013)
 Bound Gangbangs (сериал) (2012)
 Gigolos (сериал) (2011)
 Orgy: The XXX Championship (2011) 
 Belladonna: Fetish Fanatic 8 (2010) 
 Ass Eaters Unanimous 19 (2009)
 Night of the Giving Head (2008)
 Black Cock Addiction 4 (2007)
 Throat Gaggers #10 (2006) 
 Teen Fuck Holes 4 (2005)

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами